Stanisław Biały, kasztelan trocki na przełomie XV i XVI wieku
 Stanisław Biały (1868–1932), prawnik, polityk ludowy, działacz społeczny
 Stanisław Biały, szachista, medalista drużynowych mistrzostw Polski